Siège de Bonn (1673)
 Siège de Bonn (1703)